Андре́йцев — русская фамилия; имеет женскую форму Андрейцева. Известные носители:

 Андрейцев, Валерий Александрович (род. 1987) — украинский борец вольного стиля.
 Андрейцев, Иван Фёдорович (1912—1985) — полный кавалер ордена Славы.